Имя, которое носили некоторые святые:

 Максимин из Прованса
 Максимин Трирский
 Максимин из Миси

См. также 
 Максимин